Угол:
 Угол — неограниченная геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (вершины угла).
 Угол — безразмерная физическая величина, отношение длины стягивающей дуги окружности плоского угла к её радиусу.
 Угол — место, где сходятся, пересекаются два предмета или две стороны чего-либо («загнать кого-либо в угол»…).
 Голландский угол — изобразительный приём в фотографии и кино.
 ТВН-1 «Угол» — советский инфракрасный прибор ночного видения, разработанный для механиков-водителей бронетанковой техники в КБ Загорского оптико-механического завода.
 Угол — сдаваемое в аренду место жилья, меньшее, чем отдельная комната: одно или несколько спальных мест.
 Угол — псевдоним Алексея Фишефа, создателя, вокалиста и автора песен музыкальной группы Оргазм Нострадамуса.
 Угол — чемодан на жаргоне.

Топоним

Россия 
 Угол — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Угол — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Угол — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Угол — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Угол — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области России.
 Угол — деревня в Мошенском районе Новгородской области России.
 Угол — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Угол — деревня в Некоузском районе Ярославской области России.
 Угол — деревня в Рыбинском районе Ярославской области России.
 Угол — река в русских летописях, видимо, Орель.

См. также